Субпрефектура Итакера () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, размещена в центральной части города. Общая площадь 55.32 км². Численность населения — 525 337 жителей.

В составе субпрефектуры Итакера 4 округа:
 Итакера (Itaquera)
 Сидади-Лидер (Cidade Líder)
 Жозе-Бонифасиу (José Bonifácio)
 Парке-ду-Карму (Parque do Carmo)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Итакера